19-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 12 клубов. Турнир проводился с 22 марта по 6 ноября 2010 года.

Золотые медали впервые в истории завоевал «Тобол» из Костаная. Чемпион предыдущего сезона «Актобе» стал серебряным призёром. Третье место занял «Иртыш» из Павлодара.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По сравнению с предыдущим сезоном было уменьшено количество команд с 14 до 12.

В связи с этим по итогам сезона-2009 Премьер-лигу покинули «Кызылжар» (Петропавловск), «Кайсар» (Кызылорда), «Казахмыс» (Сатпаев) и «Окжетпес» (Кокшетау).

Однако занявший итоговое 10-е место «Восток» (Усть-Каменогорск) был исключен из турнира, а его место в сезоне-2010 занял «Окжетпес».

Из первой лиги в Премьер-лигу по итогам сезона-2009 вышли «Кайрат» (Алма-Ата) и «Акжайык» (Уральск).

Участники

Итоговая таблица первого этапа

Результаты матчей

Итоговые таблицы второго этапа

Турнир за 1-6-е места

Результаты матчей

Турнир за 7-12-е места

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Лучшие голкиперы

Итоги 
 Чемпионом Казахстана впервые стал «Тобол» (Костанай)

 Лучшим бомбардиром во второй раз стал Улугбек Бакаев («Тобол»)

 «Тобол» будет представлять Казахстан в Лиге чемпионов-2011/12

 ФК «Актобе» и «Иртыш» (Павлодар) будут представлять Казахстан в Лиге Европы-2011/12

 «Акжайык» (Уральск) и «Окжетпес» (Кокшетау) покинули Премьер-лигу, их места заняли «Восток» (Усть-Каменогорск) и «Кайсар» (Кызылорда)

 Кроме «Тобола» (1-е), ещё и «Акжайык» (11-е) занял наивысшее место в чемпионатах Казахстана в своей истории

Примечания

Ссылки 
 Сезон-2010
 Премьер-лига

2010